Arriola est un nom d'origine basque qui signifie « lieu pierreux, rocheux » (du basque harri (pierre) et du suffixe -ola (lieu).

Toponyme 

 Arriola est une commune ou contrée de la municipalité d'Asparrena
 , quartier de Deba.
 Arriola, quartier d'Aramaio

Patronyme 

 Gus Arriola (1917-2008), auteur de bande dessinée américain d'origine mexicaine.
 María del Puerto Gallego Arriola (1963-), femme politique espagnole.
 Paul Joseph Arriola Hendricks (1995-), joueur international américain de soccer.

Patronyme basque
Toponymie basque